Seri är ett släkte av tvåvingar. Seri ingår i familjen svampflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampflugor
Seri